Лоуренс Майкл «Ларри» Фост (; 24 июня 1928, Пейнсвилл, штат Огайо, США — 27 октября 1984, Питтсбург, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, который на протяжении 12 сезонов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.

Биография 
Фост был выбран на драфте НБА 1950 года под 5-м номером клубом «Чикаго Стэгс». Однако, перед стартом сезона «Стэгз» обанкротились, и он перешёл в «Форт-Уэйн Пистонс». В 1957 году он перешёл в «Миннеаполис Лейкерс», а позже 2,5 сезона отыграл за «Сент-Луис Хокс». Фост завершил карьеру в 1962 году, набрав за карьеру 11 198 очков, совершив 8041 подбор и сделав 1368 передач.

Фост умер в 1984 году в возрасте 56 лет от сердечного приступа.

Примечания

Ссылки 
 College and NBA Stats at the basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»